Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS New Hampshire:

 USS New Hampshire (1864)
 USS New Hampshire (BB-25), ein Schlachtschiff der Connecticut-Klasse, in Dienst von 1908 bis 1921
 USS New Hampshire (BB-70), ein Schlachtschiff der Montana-Klasse, deren Bau aber nie vollendet wurde
 USS New Hampshire (SSN-778), ein U-Boot der Virginia-Klasse, in Dienst seit 2008

New Hampshire